

Източници 

Хасковска област
Област Хасково